Шонла:

 Шонла — місто у В'єтнамі
 Шонла — провінція у В'єтнамі
 Шонла — аеропорт у В'єтнамі